Command steht für:

 eine Taste bei Apple-Computern, siehe Befehlstaste
 in der objektorientierten Programmierung für ein Entwurfsmuster, siehe Kommando (Entwurfsmuster)

The Command steht für:

 The Command, Kurzgeschichte von Lyon Sprague de Camp (1938)
 The Command, Originaltitel von Die siebente Nacht, US-amerikanischer Film von David Butler (1954)
The Command, Kursk, europäischer Film von Thomas Vinterberg (2018) 

Siehe auch:
 Comand, Infotainmentsystems von Mercedes-Benz